Місто:
 Луганське — назва Луганська до 1933 року

Селище міського типу
 Луганське — Донецька область, Бахмутський район

Села:
 Луганське — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Луганське — Донецька область, Мар'їнський район
 Луганське — Запорізька область, Розівський район

Див. також 
 Станиця Луганська
 Луганськ (значення)
 Луганка (значення)
 Бої за селище Луганське